AFB peut désigner :
 Agence française pour la biodiversité, une agence nationale regroupant plusieurs acteurs de l'environnement, opérationnelle le  et transformée à son tour - depuis 2020 - dans l'Office français de la biodiversité (OFB) ;
 Air Force Base, désignation officielle des bases aériennes de l'armée de l'air des États-Unis ;
 Alliance France-Bulgarie, une association française consacrée aux liens culturels entre la France et la Bulgarie ;
 Association française des banques, organisme professionnel des banques commerciales ;
 Atelier de formation de base, un dispositif institutionnel de lutte contre l'illettrisme ;
 Société anglo-franco-belge, aujourd'hui Société franco-belge, entreprise spécialisée dans la construction de matériel roulant ferroviaire.